Wilhelm Cullmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Cullmann (Politiker, 1850) (1850–1918), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL Oldenburg
 Wilhelm Cullmann (Politiker, II), deutscher Politiker (SPS), MdL Saarland 

Siehe auch:
 Willy Cullmann (Wilhelm Cullmann; 1905–1992), deutscher Kakteenzüchter